Левон Айрапетян:
 Айрапетян, Левон Гургенович (1949—2017) — бизнесмен армянского происхождения, миллионер.
 Айрапетян, Левон Михайлович (1943—2018) — советский и армянский тренер по самбо.
 Айрапетян, Левон Сосович (род. 1989) — армянский и немецкий футболист.